Die Saison 2013/14 der Oberliga Nordost ist die 23. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die sechste als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland.

Modus 
In der Saison 2013/14 spielen in den beiden Staffeln Nord und Süd der NOFV-Oberliga jeweils 16 Mannschaften. Die Liga setzt sich neben den verbleibenden zwölf Mannschaften pro Staffel aus den beiden Absteigern aus der Regionalliga Nordost und den sechs Landesmeistern bzw. ersten Aufstiegsberechtigten. Die endgültige Zuordnung erfolgte nach geografischen Gesichtspunkten.

Die beiden Erstplatzierten bzw. die ersten aufstiegsberechtigten Mannschaften qualifizieren sich für die Regionalliga. Die drei letzten Teams jeder Staffel steigen in die jeweilige Verbands- oder Landesliga ab.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2013/14 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die Absteiger aus der Regionalliga Nordost 2012/13: Energie Cottbus II, Torgelower SV Greif
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Nord der Oberliga Nordost 2012/13: VSG Altglienicke, SV Altlüdersdorf, BFC Dynamo, Brandenburger SC Süd 05, FSV Union Fürstenwalde, FC Pommern Greifswald, SV Lichtenberg 47, FSV 63 Luckenwalde, Malchower SV, 1. FC Neubrandenburg 04, Hansa Rostock II, RSV Waltersdorf 09
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Süd der Oberliga Nordost 2012/13: FC Erzgebirge Aue II, FSV Budissa Bautzen, Chemnitzer FC II, Dynamo Dresden II, FC Rot-Weiß Erfurt II, Hallescher FC II, VfL Halle 1896, Heidenauer SV, FC Carl Zeiss Jena II, SSV Markranstädt, FC Grün-Weiß Piesteritz, FC Einheit Rudolstadt
 der Aufsteiger aus der Berlin-Liga 2012/13: Berliner SV Hürtürkel
 der Aufsteiger aus der Brandenburg-Liga 2012/13: FC Strausberg
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern 2012/13: FC Schönberg 95
 der Aufsteiger aus der Sachsenliga 2012/13: FC Oberlausitz Neugersdorf
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt 2012/13: SG Union Sandersdorf
 der Aufsteiger aus der Thüringenliga 2012/13: SV Schott Jena

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga Nordost

 Für den Aufstieg in die Regionalliga Nordost sind die Meister der beiden Staffeln sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Oberliga Nordost
 Die drei Mannschaften auf den Plätzen 14 bis 16 jeder Staffel steigen am Ende der Saison in die jeweiligen Verbands- und Landesligen ihres Verbandes ab. Die VSG Altglienicke gab ihren freiwilligen Rückzug aus der Oberliga zum Saisonende bekannt. Damit gibt es in der Staffel Nord diese Saison nur zwei sportliche Absteiger.
 Aufstieg in die Oberliga Nordost
 Aus der Berlin-Liga, Brandenburg-Liga, Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern, Sachsenliga, Verbandsliga Sachsen-Anhalt und Thüringenliga steigen die sechs Meister auf.

Staffel Nord

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2013
Oberliga Nordost 2013/14